Sári, női keresztnév
 Sári, 1966-ban Dabassal és Gyónnal egyesült egykori község
 Sári, Tajnasári része 1890-től

 Babapuszta, Zombor községhez tartozó vajdasági település másik neve